«Али-Баба и сорок разбойников» — наиболее известная сказка об Али-Бабе.

Экранизации 
 Али-Баба и сорок разбойников (фильм, 1902) — Франция
 Али-Баба и 40 разбойников (фильм, 1944) — США
 Али-Баба и 40 разбойников (фильм, 1954, Франция)
 Али-Баба и сорок разбойников (мультфильм) — СССР, «Союзмультфильм», кукольный, 1959 год, режиссёр Григорий Ломидзе
 Али-Баба и 40 разбойников (фильм, 1960) — Гонконг
 Приключения Али-Бабы и сорока разбойников — советско-индийский фильм 1979 года
 Али-Баба и 40 разбойников (фильм, 1983) — советский музыкальный телеспектакль 1983 года
 Али-Баба и сорок разбойников (фильм, 1990) — музыкальный фильм в жанре кинобалета 1990 года
 Али-Баба и 40 разбойников (фильм, 2004) — Индия
 Али-Баба и 40 разбойников (фильм, 2005) — Россия
 Али-баба и сорок разбойников (аниме)

Прочие адаптации 
 Али-Баба, или Сорок разбойников (опера) — опера итальянского композитора Луиджи Керубини, 1833 год
 Али-Баба и сорок разбойников (спектакль) — советский музыкальный спектакль 1981 года, был выпущен на двойной грампластинке в 1982 году

Прочее 
 «Али-Баба и сорок разбойников» — первоначальное название советской и российской рок-группы Nautilus Pompilius.

См. также 
 Али-Баба (значения)